La partida, el término puede referirse a:no existe

 La partida (1954), novela de Miguel Delibes;
 «La partida» (1971), canción de Víctor Jara;
 La partida de TV3, programa de televisión español.
 La partida, película de Antonio Hens.
 La partida (1967), película de Jerzy Skolimowski.